La Coupe de la Ligue belge de football 1999-2000 est la septième et dernière édition de la Coupe de la Ligue belge. Elle porte le nom officiel de « Nissan Cup » à la suite de l'accord de parrainage avec le constructeur automobile Nissan. La compétition concerne théoriquement tous les clubs entièrement professionnels de Belgique, à savoir les 18 clubs de première division et cinq clubs de deuxième division. Le vainqueur est qualifié pour la prochaine édition de la Coupe Intertoto. Néanmoins, le KFC Verbroedering Geel, promu en Division 1 cette saison, n'est pas inscrit à la compétition car il n'est pas membre de la Pro League. Le Standard de Liège, qui n'est plus membre de cette association depuis la saison dernière, est inclus dans le tirage au sort mais déclaré perdant par forfait au premier tour.

L'intérêt du public pour cette édition est encore moindre que lors des deux saisons précédentes. Aucune chaîne de télévision ne diffuse de rencontres de Coupe de la Ligue, ce qui mènera à l'arrêt de la compétition la saison prochaine. Mis à part Anderlecht qui a décidé de prendre cette compétition au sérieux, jusqu'à la remporter, les autres grands clubs traditionnels du football belge ne brillent guère.

Clubs participants 
Les 23 clubs entièrement professionnels du pays sont autorisés à prendre part à la compétition. Finalement, ils ne seront que 22 inscrits à l'épreuve et 21 à y prendre réellement part. Le KFC Verbroedering Geel, promu en Division 1, ne s'inscrit pas et le Standard de Liège est déclaré forfait car il n'est plus membre de la Pro League. Au total, ce sont donc 16 clubs de Division 1 et 5 clubs de Division 2 qui participent, amenant quelques adaptations au déroulement habituel. Les clubs débutent dans la compétition à trois niveaux différents selon leurs résultats de la saison écoulée.

Le troisième du classement la saison dernière, le Sporting Anderlecht, fait son entrée au deuxième tour. Le KRC Genk, champion de Belgique en titre, le FC Bruges, vice-champion, et le Lierse, vainqueur de la Coupe de Belgique, entrent en piste au stade des quarts de finale.

Déroulement de la compétition

Tableau complet

Premier tour 
Les cinq équipes de Division 2 et les treize équipes de Division 1 les moins bien classées la saison dernière, à l'exception du vainqueur de la Coupe de Belgique sont engagés dans ce premier tour. Le tirage est intégral et les neuf vainqueurs accèdent au tour suivant. Les rencontres sont étalées sur une semaine, entre le 2 et le 17 août 1999.

On assiste à une seule rencontre opposant deux équipes de deuxième division, dans laquelle le KV Courtrai élimine le RWD Molenbeek. Une autre équipe de D2 se qualifie, l'Antwerp, au détriment du FC Malines. Le KV Ostende et le Cercle de Bruges sont eux éliminés respectivement par Saint-Trond et Harelbeke. Comme l'année précédente, Lokeren élimine le Sporting Charleroi au premier tour. Pour la troisième fois en trois éditions, La Gantoise doit affronter Lommel mais cette fois, le club gantois sort nettement vainqueur. Le Standard de Liège est lui battu par forfait par le Germinal Beerschot Anvers car il n'est toujours pas redevenu membre de la Pro League.

Deuxième tour 
Les neuf équipes qualifiées du premier tour sont rejointes par le Sporting Anderlecht, troisième du classement la saison précédente. Les « mauves et blancs » éliminent facilement le KV Courtrai, pensionnaire de Division 2. L'autre représentant de l'anti-chambre de l'élite, l'Antwerp, est également éliminé, par l'Excelsior Mouscron. Saint-Trond, tenant du titre, est battu par Westerlo tandis que dans les deux dernières rencontres, Lokeren et Harelbeke se qualifient au détriment respectivement de La Gantoise et du GB Anvers. Les rencontres de ce deuxième tour sont espacées sur plus d'un mois, entre le 3 septembre et le 6 octobre 1999. À noter que les cinq clubs visiteurs se sont tous imposés.

Quarts de finale 
Les cinq clubs qualifiés au terme du deuxième tour sont rejoints par le KRC Genk, Champion de Belgique 1999, le Club Bruges KV, vice-champion, et le K Lierse SK, vainqueur de la Coupe de Belgique 1999. Ces deux derniers clubs s'affrontent directement, le Lierse sortant vainqueur de la confrontation. Genk est lui aussi éliminé d'emblée, par Westerlo. Le RSC Anderlecht tient son rang et remporte largement son duel face à Harelbeke. Dans le dernier quart de finale, l'Excelsior Mouscron se qualifie après sa victoire sur le terrain du KSC Lokeren. Les matches se jouent à trois dates différentes sur trois semaines d'écart, allant du 19 janvier au 9 février 2000.

Demi-finales 
Les deux demi-finales se disputent le 14 mars et le 11 avril 2000 et opposent les quatre équipes issues des quarts de finale. Anderlecht l'emporte assez facilement sur Westerlo et se qualifie pour la finale. Il rejoint ainsi l'Excelsior Mouscron, qui l'avait emporté après la séance de tirs au but contre le Lierse trois semaines plus tôt. Chose étonnante, le club hennuyer a atteint la finale en disputant toutes ses rencontres en déplacement.

Finale 
La finale de la compétition se déroule le dimanche 30 avril 2000 et oppose les deux vainqueurs des demi-finales, l'Excelsior Mouscron et le Sporting Anderlecht. Après avoir disputé tous ses matches à l'extérieur, Mouscron a l'avantage de disputer la finale à domicile dans son stade du Canonnier. L'enjeu du match se limite au trophée et une somme de deux millions de francs belges (environ ) pour le vainqueur. En effet, Anderlecht est, au moment de disputer la finale, assuré du titre de champion et Mouscron a déjà annoncé qu'il ne jouerait pas la Coupe Intertoto. Le match n'est pas diffusé à la télévision, que ce soit en Flandre ou en Wallonie et, si le stade est plutôt bien garni, c'est grâce à l'achat de 6000 places par un sponsor du club mouscronnois.

Le match débute sur les chapeaux de roue, Gonzague Vandooren donnant l'avantage à l'Excel après seulement trois minutes de jeu. Au quart d'heure, Elos Elonga-Ekakia égalise pour Anderlecht mais trois minutes plus tard, Vandooren inscrit son second but de la soirée et redonne l'avance à ses couleurs. En deuxième mi-temps, Mouscron a plusieurs occasions pour se mettre à l'abri mais doit faire face à un Zvonko Milojević en grande forme entre les perches, qui arrête notamment un penalty d'Yves Vanderhaeghe. À trois minutes de la fin du match, Anderlecht reçoit à son tour un penalty. Enzo Scifo, monté à la mi-temps, ne tremble pas et égalise pour les mauves et blancs. La séance des tirs au but se déroule directement après les nonante minutes de jeu. Dans chaque équipe, les trois premiers tireurs réussissent leur tir. Alexandre Teklak, quatrième tireur pour Mouscron, manque le sien. Scifo inscrit ensuite le penalty victorieux et offre à Anderlecht la victoire dans la compétition, permettant au club bruxellois de réaliser un doublé avec le championnat.

Annexes

Références

Sources 
  Résultats complets sur BSDB

1998
Coupe Ligue
Coupe Ligue